Рекурсивное определение или индуктивное определение определяет сущность в терминах её самой (то есть рекурсивно), хотя и полезным способом. Для того, чтобы это было возможно, определение в любом данном случае должно быть фундированным, избегая бесконечной регрессии.


Большинство рекурсивных определений имеют три основы: базис, индуктивное выражение и экстремальное выражение.

Разница между циклическим определением и рекурсивным определением состоит в том, что последнее должно иметь базовые случаи, которые удовлетворяют определению без того, чтобы быть определяемыми в терминах самого определения, и все другие случаи, охваченные определением, должны быть "меньше" (ближе к тем базовым случаям, которые прерывают рекурсию).

В противоположность этому циклическое определение не имеет базовых случаев и определяет себя в терминах себя, а не в виде версии себя, более близкой к базовому классу. Это ведёт к порочному кругу. Таким образом, шутка типа "Рекурсивное определение: см. Рекурсивное определение" некорректна: на самом деле это циклическое определение.

Примеры рекурсивных определений

Простые числа 
Простые числа могут быть определены как:
 2, наименьшее простое;
 каждое положительное число, которое не делится ни на одно из простых меньше себя.
Целое число 2 — это наш базовый случай; проверка простоты любого большего числа X требует от нас знания простоты каждого целого между X и 2, но каждое такое число ближе к базовому случаю 2, нежели X.

Неотрицательные чётные числа 
Чётные числа могут быть определены, как состоящие из
 0 во множестве N неотрицательных чётных (базовое выражение)
 Для любого элемента x во множестве N, x+2 тоже в N (индуктивное выражение)
 В N находятся только те элементы, которые получены из базового и индуктивного выражения (экстремальное выражение)

Рекурсивные определения в информатике 
Примеры:
 GNU означает «GNU (is) Not Unix» (или "GNU’s Not Unix").
 PHP расшифровывается как «PHP: Hypertext Preprocessor»
 YAML - «YAML Ain't Markup Language»

См. также 
 Сепульки

Математическая логика
Рекурсивные предложения